L'Âme captive est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
La journée touchant à sa fin, Aria s'arrête dans une auberge dont le tenancier, Glunard, a disparu.
Ophale, la femme de ce dernier, est persuadée qu'il a été transformé en une bille de pierre qu'elle garde soigneusement enfermée dans un écrin et qui, selon elle, emprisonne l'âme de Glunard, l'empêchant de trouver le repos. Elle a déjà tout essayé pour la détruire et libérer l'âme de son mari, mais elle semble indestructible. 
Le seul moyen d'y parvenir pourrait être les draguédons, vivant dans les montagnes sacrées que nul ne doit approcher. Aria décide alors de l'accompagner à la rencontre de ces étranges et dangereuses créatures.

Publication 
 Dupuis (Repérages) ()

Notes et références

Annexes

Documentation 
.

Lien externe 
 .

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2002
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2002